Código Rojo es una banda de skate punk nacida en los años 1990 en Medellín, Colombia. En la actualidad tocan a ratos, pero son una de las bandas más influyentes en la escena local, pues son considerados una de las bandas pioneras del género en el país.

Discografía 

 La Hora Del Juez (1997) - LP
 Skatecore 420 (2000) - EP
 Déjenme Ser (2002) - CD
 Este No Nos lo Roba Nadie (2004) - Demo
 Pequeños Fracasos (2007) - EP
 La Nueva Chatarra (2010) - CD
 Terricolas (2016) - CD
 Mr. Fascista (2018) - CD

Grupos de música de Colombia
Grupos de rock de Colombia
Grupos de punk rock de Colombia